Tratado de Fontaineblau pode se referir a:

 Tratado de Fontainebleau (1631), entre Baviera e França, estabeleceu aliança secreta na Guerra dos Trinta Anos
 Tratado de Fontainebleau (1745), estabeleceu aliança militar entre França e Inglaterra
 Tratado de Fontainebleau (1762), acordo secreto pelo qual a França cedeu a Luisiana à Espanha
 Tratado de Fontainebleau (1785), entre Países Baixos e o Sacro Império Romano-Germânico
 Tratado de Fontainebleau (1807), entre a Espanha e França, definiu a ocupação e a partilha de Portugal
 Tratado de Fontainebleau (1814), estabeleceu o exílio de Napoleão Bonaparte como Imperador de Elba

Ver também 
 Édito de Fontainebleau 

Fontainebleau